Lysá hora kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lysá hora (berg i Tjeckien, lat 49,55, long 18,45), 
 Lysá hora (berg i Tjeckien, Liberec), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar